Il termine 6th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 6th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 6th Canadian Infantry Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 6th (United Kingdom) Division – divisione di fanteria del British Army
 6th (Poona) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 6th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale
 6th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 6th Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 6th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army
 6th South African Armoured Division – divisione corazzata del South African Army

Divisioni aviotrasportate 
 6th Airborne Division – divisione aviotrasportata del British Army